Джон Гелд (велосипедист) — американський велосипедист, бронзовий призер Чемпіонат світу з трекових велоперегонів 1949
 Джон Гелд-молодший (ілюстратор) — американський ілюстратор (1889—1958), American cartoonist and illustrator
 Джон Гелд-молодший — американський мейл-арт художник